

Codici 
 duu – codice ISO 639-3 della lingua drug

Trasporti 
 Duu – moto prodotta dalla CR&S